Matilde I puede referirse a:

Matilde I de Inglaterra, también conocida como Maud o emperatriz Matilde (1102-1167), emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y reina de Inglaterra;
Matilde I de Boulogne, Condesa de Boulogne, reina Consorte de Inglaterra como la esposa de Esteban I de Blois entre 1135 y 1152.